Die ersten Provinzwahlen in Finnland fanden 2019 statt. Dabei wurden die Volksvertretungen der Provinzen Finnlands (finnisch Maakunta) gewählt. Wahlen wurden in allen Provinzen durchgeführt, außer auf den Ålandinseln.

Die Amtszeit der ersten Gewählten begann am 1. Januar 2020 und soll am 31. Mai 2021 enden, mit Ablauf der Amtszeit der bei den Kommunalwahlen 2017 gewählten Gemeinderäte. Ab diesem Zeitpunkt soll die Amtszeit vier Jahre betragen.

Einzelnachweise 

Provinzwahl 2018
Finnland